Le Centre athlétique de Sion (CA Sion) est un club d'athlétisme de la ville de Sion, dans le canton du Valais, en Suisse.

Histoire

Palmarès

Licenciés célèbres

Club d'athlétisme
Athlétisme en Suisse
Club sportif dans le canton du Valais